Егоров, Евгений:
 
 Егоров, Евгений Андреевич (1803—1882) — русский инженер, генерал-лейтенант.
 Егоров, Евгений Андреевич (1941—2019) — советский и российский режиссёр.
 Егоров, Евгений Арсентьевич (1891—1950) — советский военачальник, генерал-майор.
 Егоров, Евгений Владимирович (род. 1976) — казахстанский байдарочник.
 Егоров, Евгений Дмитриевич (род. 1937) — советский хоккеист, тренер.
 Егоров, Евгений Павлович (1908—1982) — инженер-кораблестроитель, Герой Социалистического Труда. Примечания